M180 steht für:
 Mercedes-Benz M180, Reihen-Sechszylinder-Ottomotor
 M180 motorway, Autobahn in England